Pocket (aplicativo) - ferramenta para gestão de artigos para ler depois.
 Pocket PC, é um dispositivo de mão que possibilita aos seus usuários armazenar e receber e-mails, contatos, compromissos, tarefas, tocar arquivos multimídia, jogos, trocar mensagens de texto (IM), navegar na internet e muito mais.